Меривезер ()  — английское имя и фамилия.

Фамилия 
 Меривезер, Чак (род. 1956) — Судья Высшей Американской бейсбольной лиги
 Меривезер, Кольер (1858–1920) — Американский историк, педагог и писатель
 Дэвид Меривезер (значения) — несколько человек с одинаковым фамилией и именем:
Дэвид Меривезер (Джорджия) (1755–1822) — Представитель Конгресса из штата Джорджия
Дэвид Меривезер (Кентукки) (1800–1893) — Сенатор из Кентукки и губернатор штата Нью-Мексико
 Меривезер, Делано (род. 1943) — Американский врач и легкоатлет
 Меривезер, Элизабет (род.1981) — Американский драматург и сценарист
 Меривезер, Элизабет Эйвери (1824–1916) — Американский автор, издатель и активист женского избирательного права
 Меривезер, Джеймс (1789–1854) — Американский политик и юрист
 Меривезер, Джеймс Арчибальд (1806–1852) — Американский политик и юрист
 Меривезер, Джон (род. 1947) — American hedge fund executive and a pioneer of fixed income arbitrage
 Меривезер, Ли (род. 1935) — Американская актриса, победительница Мисс Америка 1955
 Меривезер, Ли (автор) (1862–1966) — Американский автор и правительственный чиновник
 Меривезер, Лида (1829–1913) — Американский лидер феминисток и активистка по защите прав женщин
 Меривезер, Луиза (род. 1923) — Американский писатель, эссеист, журналист и активист
 Меривезер, Нана (род. 1985) — Американская модель и победительница Мисс США 2012
 Меривезер, Николас (1665—1744) — землевладелец Колониальной Вирджинии
 Меривезер, Портер (1940–2009) — Американский баскетболист

Имя 
 Кларк, Меривезер — несколько человек с одинаковым фамилией и именем:
Кларк-старший, Льюис Меривезер (1809–1879) — Американский офицер армии и генерал Конфедерации в американской гражданской войне
Кларк-младший, Льюис Меривезер (1846–1899) — Американский бизнесмен и менеджер конного спорта
 Льюис, Меривезер (1774–1809) — Американский исследователь, солдат и общественный администратор
 Смит, Меривезер (1730–1790) — Американский плантатор из округа Эссекс, штат Виргиния
 Уолкер, Меривезер Льюис (1869–1947) — Губернатор the Panama Canal Zone с 1924 по 1928 года№

См. также 
 Мерривезер Пост, Марджори (; 1887–1973) — американская бизнес-леди, коллекционер русского искусства.